Jaanwar peut désigner différents films indiens :
 Jaanwar, un film de Bhappi Sonie sorti en 1965
 Jaanwar, un film de  sorti en 1982
 Jaanwar, un film de Suneel Darshan sorti en 1999